Аркады Кубицкого () — постройка, созданная в 1818—1821 годах по проекту польского архитектора Якуба Кубицкого, прилегающая с восточной стороны к королевскому дворцу в Варшаве. Образует садовую террасу перед восточным фасадом дворца.

Согласно проекту постройка общей длиной 195 м и шириной 9,5 м состояла из семи открытых аркад с арочными сводами. Стены и своды были изготовлены из кирпича с деталями из песчаника. Интерьер аркад был просветлён четырьмя круглыми окнами, находящимися между арками восточного фасада.

В центре построена монументальная лестница с двумя маршами с обеих сторон.

На сводах насыпан слой земли толщиной 0,5 м. Таким образом была создана терраса общей шириной 24 м перед восточным фасадом дворца.

После поражения польского восстания 1830 года были замурованы проёмы аркад и устроены конюшни царской армии.

После восстановления польского государства в 1918 году аркады по-прежнему использовались в качестве конюшен.

В 1944 году королевский дворец в Варшаве был взорван гитлеровскими войсками, но аркады сохранились. Восстановительные работы дворца продолжались до 1988 года.

Аркады были восстановлены в 2006 году и предназначены для обслуживания туристов — посетителей дворца. Поскольку Замковая площадь является закрытой пешеходной зоной, автобусы привозят туристов на нижний уровень аркад, откуда по эскалатору они попадают на первый этаж дворца.

Ссылки 
 Восстановительные работы

Королевский замок (Варшава)
Здания и сооружения, построенные в 1821 году